Кардиоге́нный шок — крайняя степень левожелудочковой недостаточности, характеризующаяся резким снижением сократительной способности миокарда (падением ударного и минутного выброса), которое не компенсируется повышением сосудистого сопротивления и приводит к неадекватному кровоснабжению всех органов и тканей, прежде всего — жизненно важных органов. Чаще всего он развивается как осложнение инфаркта миокарда, реже миокардита или отравления кардиотоксическими субстанциями. Есть четыре механизма, вызывающих шок:
 Расстройство насосной функции сердечной мышцы;
 Тяжёлые нарушения сердечного ритма;
 Тампонада желудочков выпотом или кровотечением в сердечную сумку;
 Массивная тромбоэмболия лёгочной артерии как особая форма КШ.

Этиология 
Как правило, он возникает при обширном инфаркте миокарда на фоне поражения венечных артерий. Шок развивается при вовлечении более 40 %  массы миокарда левого желудочка, наблюдается у 5-20 % больных с инфарктом.

Иные причины:
 Острый миокардит
 Выраженный, остро возникший аортальный или митральный стеноз
 Выраженная, остро возникшая аортальная или митральная недостаточность
 Разрыв межжелудочковой перегородки
 Аритмии

Факторы риска 
 Обширный трансмуральный инфаркт миокарда (по данным ЭКГ инфарктные изменения в 8-9 отведениях; большая зона акинезии по данным ЭхоКГ)
 Повторные инфаркты миокарда, особенно инфаркты с нарушением ритма и проводимости
 Зона некроза, равная или превышающая 40 % массы миокарда левого желудочка
 Падение сократительной функции миокарда
 Снижение насосной функции сердца в результате процесса ремоделирования, начинающегося в первые часы и дни после начала развития острой коронарной окклюзии
 Тампонада сердца
 Пожилой возраст
 Сахарный диабет

Патогенез 

Тяжёлое нарушение сократительной функции миокарда с дополнительным присоединением факторов, усугубляющих ишемию миокарда.
 Падение сердечного выброса и снижения АД -> активация симпатической нервной системы -> учащение ритма сердца и усиление сократительной деятельности миокарда -> увеличение потребности сердца в кислороде.
 Снижение почечного кровотока -> задержка жидкости и увеличение ОЦК -> рост преднагрузки на сердце -> отёк лёгких и гипоксемия.
 Вазоконстрикция -> увеличение ОПСС -> увеличение постнагрузки на сердце, увеличение потребности миокарда в кислороде.
 Нарушение наполнения и снижение податливости ЛЖ -> нарушение диастолического расслабления ЛЖ ->  увеличение давления в левом предсердии, усиление застоя крови в лёгких.
 Длительная гипоперфузия органов и тканей -> метаболический ацидоз.

Клинические проявления 

Артериальная гипотензия — систолическое АД менее 90 мм рт.ст. или на 30 мм рт.ст. ниже обычного уровня в течение 30 мин и более. Сердечный индекс менее 1,8-2 л/мин/м².
Нарушение периферической перфузии почек — олигурия, бледность кожи, повышенная влажность
ЦНС — загруженность, сопор.
Отёк лёгких как проявление левожелудочковой недостаточности.

При обследовании больного обнаруживают холодные конечности, нарушение сознания, артериальную гипотензию (среднее АД ниже 50-60 мм рт.ст.), тахикардию, глухие тоны сердца, олигурию (менее 20 мл/час). При аускультации лёгких могут быть выявлены влажные хрипы.

Дифференциальная диагностика 
 
Необходимо исключить другие причины артериальной гипотензии: гиповолемию, вазовагальные реакции, электролитные нарушения (например, гипонатриемию), побочные эффекты лекарств, аритмии (например, пароксизмальные наджелудочковые и желудочковые тахикардии).

Лечение 
Кардиогенный шок — неотложное состояние, необходимо экстренное проведение лечебных мероприятий. Основная цель терапии — повышение АД.

 Купирование ангинозного статуса
 Повышение сократительной функции миокарда
 Устранение гиповолемии
 Нормализация АД
 Нормализация реологических свойств крови
 Восстановление нарушений ритма и проводимости сердца
 Коррекция кислотно-щелочного равновесия

Лекарственная терапия 
АД следует повышать до 90 мм рт. ст. и выше. Используют следующие лекарственные средства, которые предпочтительнее вводить через дозаторы:
 Добутамин (селективный b1-адреномиметик с положительным инотропным эффектом и минимальным положительным хронотропным эффектом, то есть эффект увеличения ЧСС выражен незначительно) в дозе 2,5-10 мкг/кг/мин
 Допамин (обладает более выраженным положительным хронотропным эффектом, то есть может увеличить ЧСС и соответственно потребность миокарда в кислороде, несколько усугубив тем самым ишемию миокарда) в дозе 2-10 мкг/кг/мин с постепенным увеличением дозы каждые 2-5 мин до 20-50 мкг/кг/мин
 Норэпинефрин в дозе 2-4 мкг/мин (до 15 мкг/мин), хотя он, наряду с усилением сократимости миокарда, в значительной степени увеличивает ОПСС, что также может усугубить ишемию миокарда.

Хирургические способы лечения 
Внутриаортальная баллонная контрпульсация (механическое нагнетание крови в аорту при помощи раздуваемого баллона во время диастолы, что способствует увеличению кровотока в венечных артериях). Проводят при наличии соответствующего оборудования и неэффективности лекарственного лечения кардиогенного шока.

Чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика — восстановление проходимости венечных артерий с её помощью в первые 4-8 ч от начала инфаркта не только сохраняет миокард, но и прерывает порочный круг патогенетических механизмов кардиогенного шока.

Наблюдение 
При кардиогенном шоке рекомендуется постоянный контроль АД, ЧСС, диуреза (постоянный мочевой катетер), давления заклинивания лёгочных капилляров (баллонный катетер в лёгочной артерии), а также контроль сердечного выброса с помощью ЭхоКГ или методом радионуклидной ангиографии.

Прогноз 

Смертность при кардиогенном шоке составляет 90 %.

См. также 
 Острая сердечная недостаточность
 Сердечная астма
 Отёк легких

Примечания

Ссылки 
 Кардиогенный шок. Неотложная помощь, симптомы, патогенез

Заболевания сердца
Заболевания сосудов
Ургентные состояния